Glutops är ett släkte av tvåvingar. Glutops ingår i familjen Pelecorhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Glutops